Johan Edler kan syfta på två svenska bildhuggare:

 Johan Edler den äldre (1734–1797)
 Johannes Edler (även känd som Johan Edler den yngre; 1831–1910)